Haitobolus är ett släkte av mångfotingar. Haitobolus ingår i familjen Rhinocricidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slitsdubbelfotingar
Haitobolus